

ANN 
ANN peut faire référence à :
  ;
  (en français, réseau de neurones artificiel) ;
 , un site web d’actualité sur l’industrie de l’anime et du manga au Japon et en Amérique du Nord ;
 ,  réseau de journaux quotidiens asiatiques ;
 , une émission de radio japonaise.

Ann

Toponyme 

 Ann Arbor dans le Michigan ;
 Ann, un cratère sur la lune.

Patronyme 

 Binta Ann, activiste guinéenne
 Julia Ann ;
 Keren Ann ;
 .

Prénom 
Ann est un prénom.

Chansons francophones